The Storyteller steht für:

 The Storyteller (Fernsehserie), eine US-amerikanisch-britische Fernsehserie
 The Storyteller (Band), eine schwedische Power-Metal-Band
 The Storyteller (britische Band), eine britische Band

Storyteller steht für:

 Storyteller (Band), eine deutsche Pop-Punk-Band